Nagy Enikő (1935–2020) iparművész, festő
 Nagy Enikő (1969) színésznő
 Nagy Enikő (1967) brácsaművész